Bratovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Братово) :
Bratovo, village bulgare de l'obchtina de Bourgas, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Bratovo, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte.